George Smith kan referere til

Erhverv 
 George Smith (arkitekt) (1782–1869), arkitekt fra London
 George Girdler Smith (1795–1878), gravør i Boston, Massachusetts
 George Smith (forlægger, født 1789) (1789–1846), skotsk forlægger
 George Smith (finansmand) (1808–1899), finansmand fra Chicago
 George Samuel Fereday Smith (1812–1891), engelsk industrialist
 George Smith (forlægger, født 1824) (1824–1901), Britisk forlægger
 George Sutherland Smith (1830–1903), dampbådskaptegn og vinmager i Australien
 George Smith (filantrolog) (1831–1895), advokerede mod industriel børnearbejde
 George Murray Smith the Younger (1859–1919), formand for Midland Railway
 George Washington Smith (arkitekt) (1876–1930), Amerikansk arkitekt
 George Albert Smith Jr. (1905–1969), professor på Harvard Business School
 George Bracewell Smith (1912–1976), erhvervsmand fra London og hotelejer

Sport 
 George Smith (fodboldspiller) (1915-1983), fodboldspiller og -træner fra England

Videnskabsfolk 
 George Smith (mykolog) (1895–1967), britis mykolog
 George E. Smith (født 1930), fysiker og modtager af nobelprisen i fysik
 George D. W. Smith (fædt 1943), materials scientist, co-invented the atom probe tomograph
 George Davey Smith (født 1959), British epidemiologist
 George Smith (kemiker) (født 1941), amerikansk biokemier og modtager af nobelprisen i kemi
 George Smith (kirurg) (1919–1994), skotsk født kirurg der arbejder på amerikanske universiteter
 George Smith (assyriolog), opdager og oversætter af digtet om Gilgamesh